Owen Lars is een personage uit Star Wars. In Episode II, III en Obi-Wan Kenobi wordt een jonge Owen gespeeld door Joel Edgerton. In Episode IV wordt de oudere 'oom Owen' van Luke Skywalker gespeeld door Phil Brown.

Owen Lars werd geboren als een zoon van Cliegg Lars, een vochtboer op Tatooine; wie zijn moeder was, is onbekend. Met een vochtboer als vader, leerde Owen al vlug wat discipline en hard werken was. Hij wist al vlug wat hij wilde bereiken in het leven: het ouderlijk huis veranderen in een productieve boerderij, en daar leven met zijn geliefde Beru Whitesun Lars.

Episode II: Attack of the Clones 
Owen Lars, Beru en zijn vader Cliegg kregen bezoek van de Jedi-leerling Anakin Skywalker en diens vriendin Padmé Amidala. Anakin was de zoon van Shmi Skywalker, die Owens vader had vrijgekocht en waar hij mee was getrouwd. Owen nam Anakin mee naar binnen in de vochtboerderij van Cliegg. Daar vertelde Cliegg dat Shmi was ontvoerd door de Tusken Raiders, ook wel de Zandemensen genoemd. Hij was er samen met andere vochtboeren achterna gegaan en had daarbij zijn been verloren. Owens vader zat daarom in een zweefstoel waarop zijn been rustte. 

Maar Anakin ging toch naar zijn moeder zoeken en vond haar zwaar gemarteld door de Tusken Raiders. Als wraak slachtte hij de hele Tusken Clan af en bracht Shmi mee terug naar de familie Lars.
Owen schrok bij het zien van de in vodden gewikkelde vrouw die hij lief had gehad. Shmi werd begraven en Skywalker en Amidala verlieten hen met de protocoldroid C-3PO die ze Anakin cadeau hadden gedaan aangezien Anakin de droid als jongen had gemaakt.

Episode III: Revenge of the Sith 
Owen Lars had zijn vader verloren. Cliegg had niet over zijn verdriet kunnen komen ten opzichte van zijn vrouw Shmi. Nu runde hij de boerderij zelf. Hij was getrouwd met Beru en terwijl het stel naar de twee ondergaande zonnen van Tatooine aan het kijken waren, kregen ze bezoek van de Jedi Meester Obi-Wan Kenobi. Kenobi had de baby van Anakin en Padmè in zijn armen en gaf het kindje aan zijn toekomstige voogden. Owen en Beru zouden voor Luke Skywalker gaan zorgen. Het was een donkere tijd die aanbrak met de reorganisatie van de Galactische Republiek in het Galactische Keizerrijk van Keizer Palpatine.

Episode IV: A New Hope 
Owen bracht Luke de waarden en normen van de vochtboerderij bij. Luke moest door hard werken zijn geld gaan verdienen. Owen wilde niets kwijt over de ouders van Luke, behalve dat ze waren verongelukt. Daarmee beschermde Owen de jongen tegen de verschrikking die Anakin was geworden, namelijk Darth Vader. Owen wilde Luke zo lang mogelijk bij zich houden op de vochtboerderij. Maar Luke droomde van het avontuur en wilde naar de Academie om piloot te worden. Owen stelde dit gesprek echter steeds weer uit. Toen Owen en Luke de droids R2-D2 en C-3PO (die nu een gouden deklaag had) kochten van de Jawa's kwam de familie Lars/Skywalker onder de attentie van het Galactische Keizerrijk die zocht naar de droids. Uiteindelijk zou Luke dus toch de boerderij verlaten, maar dan onder tragische omstandigheden. Keizerlijke sandtroopers vielen de boerderij binnen, en doodden Owen en Beru. Ze zochten naar plannen van de Death Star die verstopt zaten in een van de droids. De verbrande skeletten van Owen en Beru lagen nog na te roken in het zand toen Luke terugkwam. 

Met niets meer om hem tegen te houden om te vertrekken van Tatooine, verliet Luke de woestijnplaneet en begon zijn loopbaan als Jedi onder Obi-Wan Kenobi en steunde de Rebellenalliantie die werd geleid door zijn zus Prinses Leia Organa van Alderaan. Owen kon dit echter niet meer meemaken en was een van de vele slachtoffers van het tirannieke optreden van de Keizer.

Stamboom Skywalkerfamilie 

Personage uit Star Wars